Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1980/81 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der Bundesliga an und belegte am Saisonende den 15. Platz. Im DFB-Pokal 1980/81 scheiterte die Arminia in der ersten Runde.

Personalien

Kader 

Der Name des Mannschaftskapitäns ist nicht bekannt.

Transfers zur Saison 1980/81

Funktionäre und Trainer Saison 1980/81

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

DFB-Pokal

Statistiken

Spielerstatistiken

Zuschauer 
Arminia Bielefeld begrüßte zu seinen 17 Heimspielen insgesamt 389.800 Zuschauer, was einem Schnitt von 22.900 entspricht. Den Zuschauerrekord gab mit 34.500 gegen den FC Bayern München, während nur 10.000 Zuschauer das Spiel gegen den VfL Bochum sehen wollten.

Varia 
Für eine kuriose Szene sorgte Verteidiger Ulrich Büscher am 14. Oktober 1980 beim Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC. In der 69. Minute traf er mit einem Befreiungsschlag unglücklich den Schiedsrichter Max Klauser, der daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nachdem sich Büscher schnell bei Klauser entschuldigte erhielt er zwei Wochen nach dem Vorfall ein Schreiben vom Klausers Krankenkasse, die die Behandlungskosten von rund 60.000 Mark von Büscher zurückverlangte. Auf Klausers Intervention wurde das Verfahren jedoch eingestellt. 

Als Arminia während der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz stand erklärte WDR-Hörfunkreporter Kurt Brumme, dass er „zu Fuß von Köln nach Rom gehen würde, wenn Arminia Bielefeld nicht absteigt“. Nachdem die Bielefelder doch noch den Klassenerhalt schafften wanderte Brumme zu Fuß von Köln in den Morsbacher Ortsteil Rom, was 20 Kilometer von Köln entfernt liegt.

Die Zuschauer der ARD-Sportschau wählten Norbert Eilenfeldts Treffer zum 3:0 beim 4:1-Sieg über den Karlsruher SC am 28. März 1981 zum Tor des Monats. Es war das zweite Tor des Monats eines Spielers von Arminia Bielefeld.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 1980/81 bei Kicker.de
 Arminia Bielefeld 1980/81 bei blaue-daten.de

Bielefeld, Arminia
1980 81